Техніка — технологія.
 Техніка — техніка як засоби, обладнання тощо.
 Техніка — техніка як рівень майстерності.
 «Техніка» — державне спеціалізоване видавництво.

Див. також 
 Юридична техніка
 Законодавча техніка

Посилання